Stati Uniti d'America
 Coal Creek – census-designated place della contea di Boulder, Colorado
 Coal Creek – town della contea di Fremont, Colorado

 Australia
 Coal Creek – località dello stato di Victoria